Laukkujärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Laukkujärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (18,7 ha)
Laukkujärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun och Kiruna kommun,  (3,9 km²)

Finland
Laukkujärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,88, long 24,97)
Laukkujärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,97, long 24,45)
Laukkujärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,03, long 27,55)
Laukkujärvi (sjö i Finland, Kajanaland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn